Plata (del latín plattus, plano) puede designar:

En química 

 un metal plateado, de símbolo químico Ag;
 el catión Ag+.
 una aleación, llamada "plata alemana", "plata nueva" o alpaca, formada de níquel, cobre y zinc sin contenido de plata verdadera.

En geografía 
 Río de la Plata, un río de América del Sur;
 Cuenca del Plata, región sudamericana que comprende al anterior curso de agua;
 
 La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Mar del Plata, ciudad de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa argentina;
 Nueva Plata, localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Lago La Plata, un lago argentino, de glaciar en la cordillera de los Andes;
 
 Brisas del Plata, balneario uruguayo;
 Ciudad del Plata, localidad uruguaya;
 Parque del Plata, localidad uruguaya;
 
 Ruta de la Plata, una calzada romana entre Gijón y Sevilla

Espectáculos 
 El Plata, un café cantante cabaret (desde 1920), que aún sobrevive en Zaragoza

Navegación 
 ARA El Plata, buque de guerra argentino

Periodismo 
 El Plata, periódico argentino de la ciudad de La Plata;
 El Plata, antiguo periódico uruguayo del siglo XIX;
 Diario del Plata, antiguo periódico uruguayo del siglo XX.

Con el mote de tacita de plata se conoce a las ciudades de 
 Cádiz, en España;
 San Salvador de Jujuy, en Argentina;
 Ciudad de Guatemala;
 Montevideo fue cantada por el poeta Rubén Darío con tal nombre.

Otras acepciones 
 Edad de plata, nombre que se suele dar a un periodo histórico particular que se considera sucesor o emulador de una anterior Edad de Oro.
 Gol de plata, método de desempate ya abolido que solo se utilizó en algunos partidos de fútbol de competiciones internacionales europeas.
Medalla de plata, una medalla que se otorga al subcampeón de diversas competiciones.
 sinónimo de dinero.
 en heráldica, al color también llamado argén.

Aniversarios 
 Bodas de plata, periodo de aniversario que corresponde a 25 años de matrimonio.

Fuerzas Armadas 
 Plata, ejercicio militar realizado por la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Brasileña.

Otros 
  La Plata, desambiguación.
  Línea Plata, desambiguación.
  Río de la Plata, desambiguación.
  Ruta de la Plata, desambiguación.

Enlaces externos